Флаг муниципального образования «Плодовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 19 апреля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3067.

Описание

Действующий флаг 
«Флаг муниципального образования Плодовское сельское поселение представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Плодовское сельское поселение в синем, красном и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В поле повышенно пересечённом червленью (красным) и лазурью (синим, голубым) вписан серебряный четырёхконечный прямой крест с удлинённым плечом, обременённый червлёной яблоней».

Предыдущий флаг 
Первый флаг муниципального образования Плодовское сельское поселение был утверждён 27 ноября 2006 года и 19 апреля 2007 года, на основании экспертного заключения Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, был заменён ныне действующим флагом.

«Флаг муниципального образования Плодовское сельское поселение представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Плодовское сельское поселение в синем, красном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласило: «В поле повышенно пересечённом червленью (красном) и лазурью (синем, голубом) вписанный серебряный четырёхконечный прямой крест с удлинёнными нижними плечами, обременённый червлёной яблоней с корнями и с кроной наподобие червлёного кольца, заполненного золотом; внутри кольца — червлёные ветки с такими же плодами и листьями».

Символика 
Символика флага олицетворяет современное название муниципального образования Плодовское сельское поселение и одновременно историческую топонимику волости Пюхя-Ярви. 13 января 1949 года деревня Ларьява указом Президиума Верховного Совета РСФСР была переименована в посёлок Плодовое, в связи с тем, что в июне 1946 года в местечке Маттила расположилось опытное хозяйство Научно-исследовательского Ботанического Института им. Академика В. Л. Комарова АН СССР с целью создания здесь питомника по изучению и акклиматизации южных растений. Он располагался на полуострове, впадающем с севера в озеро Пюхяярви.

Первое упоминание о письменных источниках относится к 1393 году. В 1632 году основан лютеранский приход Пюхяярви. Кирха, построенная в 1765 году сгорела в годы войны. В переводе с финского Пюхяярви — «святое озеро».

Красный цвет — символизирует храбрость и мужество, смелость и любовь к Родине.

Синий цвет (лазурь) — величие и красоту природы Карельского перешейка, его многочисленные озёра и реки.

Белый цвет (серебро) — жизнь, мир, чистоту и веру.

Жёлтый цвет (золото) — могущество и силу, богатство и постоянство, верность и честность. (для флага 2006 года)

Примечания